Polaris, a Kis Medve csillagkép legfényesebb csillagának latin neve
Polaris (Faylan-album)
Polaris, a Stratovarius nevű finn power metal együttes 13. nagylemeze
Polaris (együttes)
Polaris, Howard Phillips Lovecraft 1918-ban megjelent prózai műve
Polaris, 2004-ben megjelent sci-fi regény Jack McDevitt tollából
Polaris, Marvel Comics szereplő
Polaris, UTV-csapat a Dakar-ralin